Mužská dvouhra na Letních olympijských hrách 1968 probíhala mezi 14.–20. říjnem 1968 v roli ukázkové soutěže. Dějištěm se stal areál Guadalajara Country Clubu v mexické Guadalajaře. Hrálo se na otevřených antukových dvorcích. Do dvouhry, konané na tři vítězné sety, nastoupilo třicet dva tenistů.

Po skončení ukázkového turnaje byla v rámci olympiády odehrána také exhibice, která se konala v Chapultepecu.

Vítězem ukázkového singlu se stal nejvýše nasazený Španěl Manuel Santana, držitel čtyř grandslamů, když jediné dva sety mu v celém turnaji odebral finalista a krajan Manuel Orantes. Santana získal titul po pětisetovém průběhu 2–6, 6–3, 3–6, 6–3 a 6–4.

Poražení semifinalisté nastoupili k zápasu o třetí místo. Druhý nasazený Američan Herbert Fitzgibbon v něm porazil mexickou turnajovou pětku Rafela Osunu bez ztráty setu.

Nasazení hráčů 

| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=1
| RD3-score04-4=8
| RD3-score04-5=6

| RD4-seed01=1
| RD4-team01={{nowrap|

Dolní polovina 
{{Pavouk 16-5
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| team-width=
| score-width=

| RD1-seed01=
| RD1-team01=
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=8
| RD1-score01-3=0
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02='''{{flagIOCathlete|M Orantes|ESP|1968 letní}}
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=10
| RD1-score02-3=6
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=2
| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=6
| RD1-team04='''{{flagIOCathlete|N Pietrangeli|ITA|1968 letní}}
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=4
| RD1-score05-4=2
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06={{flagIOCathlete|T Kakulija|URS|1968 letní}}
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4=6
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=0
| RD1-score07-2=0
| RD1-score07-3=1
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=3
| RD1-team08='''{{flagIOCathlete|J Loyo-Mayo|MEX|1968 letní}}
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=8
| RD1-score09-2=5
| RD1-score09-3=2r
| RD1-score09-4=
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=
| RD1-team10={{flagIOCathlete|T Ulrich|DEN|1968 letní}}
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=5
| RD1-score10-4=
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=8
| RD1-score11-3=1
| RD1-score11-4=
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=7
| RD1-team12='''{{flagIOCathlete|P Darmon|FRA|1968 letní}}
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=10
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=2
| RD1-score13-4=
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14='''{{flagIOCathlete|E Castigliano|ITA|1968 letní}}
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4=
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=3
| RD1-score15-4=5
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16={{flagIOCathlete|H Fitzgibbon|USA|1968 letní}}
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=7
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=
| RD2-team01='''{{flagIOCathlete|M Orantes|ESP|1968 letní}}
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=7
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=6
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=3
| RD2-score02-4=5
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=3
| RD2-score03-4=7
| RD2-score03-5=3
| RD2-seed04=3
| RD2-team04={{nowrap|{{flagIOCathlete|J Loyo-Mayo|MEX|1968 letní}}}}
| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=5
| RD2-score04-5=6

| RD2-seed05=
| RD2-team05='''{{flagIOCathlete|T Ulrich|DEN|1968 letní}}
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4=1
| RD2-score05-5=7
| RD2-seed06=7
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=3
| RD2-score06-4=6
| RD2-score06-5=7

| RD2-seed07=
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=3
| RD2-score07-4=
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08='''{{flagIOCathlete|H Fitzgibbon|USA|1968 letní}}
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=
| RD3-team01='''{{flagIOCathlete|M Orantes|ESP|1968 letní}}
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4=6
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=3
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=4
| RD3-score02-4=1
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=1
| RD3-score03-4=
| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=2
| RD3-team04={{nowrap|{{flagIOCathlete|H Fitzgibbon|USA|1968 letní}}}}
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4=
| RD3-score04-5=

| RD4-seed01=
| RD4-team01='''

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Tenis na Letních olympijských hrách 1968